Бевзе́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Бевзенко, Альберт Николаевич — советский экономист,  зам. председаталя Госплана СССР, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники.
 Бевзенко, Роман Сергеевич (род. 1978) — российский учёный юрист.
 Бевзенко, Иван Павлович (1920 — 1982) ― советский художник-график, живописец, плакатист.
  (род. 1946) — украинский политик.
 Бевзенко, Степан Филиппович (1920—2005) — советский и украинский языковед и педагог.